Heege, auch Hege, bezeichnet eine Landwehr:

 Innenheege und Außenheege, Grenzbefestigung in Mittelhessen, siehe Mittelhessische Landheegen
 Landhege des Rheingaus, Grenzsicherung durch Hecken (Gebück) und bewehrte Tore, siehe Rheingauer Gebück

Heege ist der Name eines Fließgewässers:
 Heege (Banfe), Zufluss der Banfe (Lahn), bei Banfe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Heege ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Heege (* 1957), deutscher Mittelalter- und Neuzeitarchäologe
 Eva Roth Heege (* 1963), Schweizer Kunsthistorikerin bzw. Mittelalter- und Neuzeitarchäologin
 Heinrich Heege (1909–1978), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)
 Tobias Heege (1864–1937), Landwirt, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter des freien Volksstaats Württemberg

Siehe auch:
 Hege (Begriffsklärung)